Monimia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Monimia ingår i familjen Monimiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lagerordningen
Monimia